Il doppio del torneo di tennis Trabzon Cup 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Aleksandra Krunić che hanno battuto in finale Ani Amiraghyan e Dalila Jakupovič 6–2, 6–1.

Teste di serie 

  Oksana Kalašnikova /  Aleksandra Krunić (Campionesse)
  Stéphanie Foretz Gacon /  Emily Webley-Smith (semifinali)

  Samantha Murray /  Ana Vrljić (Primo turno; ritiro)
  Magda Linette /  Pemra Özgen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Trabzon Cup 2013